Лома де Хуарез има више значења:

 Лома де Хуарез, Ел Меските (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лома де Хуарез (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома де Хуарез (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Хуарез (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику